Дессауэр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дессауэр, Йозеф (1798—1786) — австрийский композитор, музыкант и пианист.
 Дессауэр, Фридрих (1881—1963) — немецкий биофизик, философ-неотомист.